Принц с чердака (, Октхаппан Вансэчжа, ) — корейская романтическая комедия, снятая режиссёром Син Юн Сопом в 2012 году.

Сюжет 
Вскоре после трагической гибели своей жены, наследный принц эпохи Чосон — Ли Гак, спасаясь от погони наёмников с тремя своими людьми, попадает в современный Сеул. Оказавшись на чердаке девушки по имени Пак Ха, ему предстоит выяснить причины гибели наследной принцессы и то, каким образом к ней причастна Пак Ха, которая, поверив истории парней о путешествии во времени, приютила их у себя.

Его Высочеству предстоит пройти через множество испытаний, многое понять, и заново познакомиться с девушкой, которая 300 лет назад была его женой. В то же время его ждёт масса забавных приключений, встреч … и любовь, способная вынести всё.

История создания 
Съёмки дорамы «Принц с чердака» начались 4 февраля 2012 года. Сцена традиционной свадьбы, с участием молодого принца Ли Гака и Хва Ён, была снята во дворце Кёнхигун в Сеуле 7 февраля 2012 года.

Дорама «Принц с чердака», история трогательной любви между мужчиной и женщиной, и жизни после смерти, посвящена покойной жене режиссёра. Главный актёр, Пак Ю Чхон, приступил к съёмкам в дораме спустя несколько дней после кончины своего отца. Так как несколько первых сцен не требовали присутствия актёров, его не было на съёмочной площадке.

В ролях 
 Пак Ю Чхон /  — Принц Ли Гак
 Хан Чжи Мин /  — Пак Ха
 Чон Ю Ми /  — Хон Сэ На
 Ли Тхэ Сон /  — Ён Тхэ Му
 Ли Мин Хо /  — Сон Ман Бо
 Чхве У Сик /  — То Чхи Сан
 Чон Сок Вон /  — У Ён Суль

Создатели дорамы 
 Режиссёр: Син Юн Соп / 
 Сценарий/идея для фильма: И Хи Мён /

Саундтреки 
Было издано 3 мини-альбома и 1 альбом.

Rooftop Prince OST Part 1

Rooftop Prince OST Part 2

Rooftop Prince OST Vol. 1

Rooftop Prince OST Part 3

Рейтинги 

Несмотря на скромные рейтинги в Республике Корея, дорама была популярна за рубежом, особенно в Китае и Японии. Фанаты из более чем 35 стран посетили съёмочную площадку.

Награды 
2012 7th Seoul International Drama Awards
 Лучшая корейская дорама
 Выдающийся корейский актёр (Пак Ю Чхон)
 Выдающаяся корейская актриса (Хан Чи Мин)
 Выбор людей (Пак Ю Чхон)

2012 5th Korea Drama Awards
 Награда за высшее совершенство, Актриса (Хан Чи Мин)

2012 SBS Drama Awards
 Награда за высшее совершенство, Актриса специальной дорамы (Хан Чи Мин)
 Награда за совершенство, Актёр специальной дорамы (Пак Ю Чхон)
 Награда за совершенство, Актриса специальной дорамы (Чон Ю Ми)
 Топ 10 звёзд (Пак Ю Чхон)
 Топ 10 звёзд (Хан Чи Мин)
 Награда за популярность (Пак Ю Чхон)
 Лучшая пара (Пак Ю Чхон и Хан Чи Мин)

Примечания

Ссылки 
 wizard2.sbs.co.kr/okprince — страница дорамы на официальном сайте SBS

Драматические телесериалы Республики Корея
Комедийные телесериалы Республики Корея
Телесериалы Республики Корея 2012 года
Исторические телесериалы Республики Корея
Программы телеканала Seoul Broadcasting System
Телесериалы Республики Корея в жанре фэнтези
Телесериалы на корейском языке